Руут Тармо (ест. Ruut Tarmo; *26 квітня 1896(18960426), Тарту — †28 січня 1967, Таллінн) — естонський театральний та кіноактор, театральний режисер.
 Рісто Руут - гітарист, Eternal Tears of Sorrow.
 Марія Руут - учасник Олімпійських ігрор, Швеція на зимових Олімпійських іграх 2006, член команди Жіноча збірна Швеції з хокею із шайбою.